Elmo steht für:

 eine Figur aus der Fernsehserie Sesamstraße, siehe Sesamstraße#US-amerikanische Figuren
 Elmo-sha, ein japanischer Hersteller von Filmprojektoren
 Wernigerode Elmowerk (Elektromotorenwerk), ehemaliges Kombinat und gleichnamiger Bahnhaltepunkt in Wernigerode
 einen Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers British Electromobile Company
 Das Elmo-Ereignis, eine Periode globaler Erwärmung im Eozän
 Elmo Remote, ein estnisches Unternehmen, das ein ferngesteuertes Automobil entwickelt, zur Nutzung via Car Sharing

Personen:
 Erasmus von Antiochia (St. Elmo; 240–303), Bischof und Märtyrer
 Elmo Lincoln (1889–1952), amerikanischer Schauspieler
 Elmo Williams (1913–2015), amerikanischer Filmeditor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Elmo R. Zumwalt (1920–2000), US-Offizier der Navy
 Elmo (Rapper) (* 1984), deutscher Rapper

Orte:
 Elmo (Toskana), ein Ort in der Toskana

in den Vereinigten Staaten:
 Elmo (Arkansas), im Independence County
 Elmo (Kalifornien), im Kern County
 Elmo (Kansas), im Dickinson County
 Elmo (Mississippi), im Jefferson County
 Elmo (Missouri), im Nodaway County
 Elmo (Montana), im Lake County
 Elmo (Pennsylvania), im Clarion County
 Elmo (Texas), im Kaufman County
 Elmo (Utah), im Emery County
 Elmo (Virginia), im Halifax County
 Elmo (Wisconsin), im Grant County
 Elmo (Wyoming), im Carbon County

Sonstiges:
 Elmo Pond, See im Cache County, Utah
 Elms Lake, See im Isanti County, Minnesota
 Elmo Mine, Mine im Shoshone County, Idaho
 Elmo Peacock Mine, Mine im Carbon County, Wyoming

Abkürzung